Das Gujinggong Liquor Haikou World Open 2014 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2013/14, das vom 10. bis zum 16. März 2014 im Hainan International Exhibition Center in Haikou, China ausgetragen wurde.

Titelverteidiger war der Nordire Mark Allen, der allerdings im Halbfinale mit 4:6 gegen Shaun Murphy verlor.

Im Finale setzte sich Murphy mit 10:6 gegen Mark Selby durch und gewann damit seinen fünften Titel bei einem Weltranglistenturnier.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde fanden am 10. März 2014 in Haikou statt.

A = Amateurspieler (während der Saison 2013/14 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Finalrunde 

A = Amateurspieler (während der Saison 2013/14 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele wurden am 13. und 14. Dezember 2013 im Barnsley Metrodome in Barnsley, England ausgetragen. Sämtliche Partien wurden im Best-of-9-Modus gespielt.

A = Amateurspieler (während der Saison 2013/14 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century Breaks

Endrunde

Qualifikation

Weblinks 
 2014 Haikou World Open – Pictures by Tai Chengzhe auf Facebook.

Quellen 

2014
Snookerveranstaltung 2014
Sport (Hainan)
Billardturnier in der Volksrepublik China
Haikou